Megalomania - transtorno
Ou ainda:
Megalomania (álbum) - da banda Aqua, de 2011
Megalomania (canção de Black Sabbath)

Veja também 
Megalomaniac

Desambiguação